Kobiety mafii – amerykański film z 1997
 Kobiety mafii – polski film z 2018
 Kobiety mafii – polski serial telewizyjny